Fanny Midgley (1879-1932), actrice américaine ;
 John Midgley (19?-), chef-opérateur du son britannique ;
 Neil Midgley (1942-2001), arbitre anglais de football ;
 Roger Midgley (1924-2012), joueur britannique de hockey sur gazon ;
 Thomas Midgley Jr. (1889-1944), ingénieur américain.